Az aragóniai nagydíj volt a 2013-as MotoGP-világbajnokság tizennegyedik futama. A versenyt a Ciudad del Motor de Aragónon rendezték szeptember 29-én.

A királykategória versenyét Marc Márquez nyerte, a Moto2-ben Nicolás Terol végzett az élen, míg a Moto3-ban Álex Rins diadalmaskodott.

MotoGP

Moto2

Moto3

Jegyzetek 

Aragónia
Teruel tartomány
Motorversenyzés Spanyolországban